Steuerklasse 
 bezeichnet in Deutschland die Lohnsteuerklasse
 bezeichnet den Grad der Verwandtschaft bei der Erbschaftsteuer in Deutschland
 bezeichnete den Grad der Verwandtschaft bei der ehemaligen Erbschaftssteuer in Österreich

Siehe auch:
 Einkommensteuer